Saarikiekki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Saarikiekki (sjö i Lappland), 
 Saarikiekki (sjö i Kajanaland), 

Robotskapade Finlandförgreningar